Eliminación es un término que adquiere varios significados en diferentes disciplinas.

En el deporte:
 Eliminación directa es un sistema que consiste en que el perdedor es inmediatamente eliminado.

En biología:
 La eliminación corporal es el conjunto de procesos fisiológicos que permiten que los productos de desecho del organismo abandonen el cuerpo (eliminación urinaria, defecación, sudoración).

En farmacología:
 Eliminación se refiere a los procesos por los cuales los fármacos son eliminados del organismo.

En química:
 Eliminación es una reacción orgánica en la que dos sustituyentes son eliminados de una molécula.

En matemáticas:
 La eliminación de Gauss-Jordan son algoritmos del álgebra lineal para determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, encontrar matrices e inversas

En informática:
 La eliminación es el proceso por el cual un usuario, programa o sistema operativo borra uno o varios archivos.

Enlaces externos